La spia in nero (The Spy in Black), film diretto da Michael Powell (1939)
La spia in nero (The Cat Burglar), film diretto da William Witney (1961)